Cereal
Grão-de-bico — leguminosa
Cariopse — tipo de fruto, como o grão de milho
Grão (mineral) — estrutura de uma rocha formada por pequenos elementos perceptíveis a simples vista
Grão (metalurgia) — cristal isolado na matéria em estado sólido
Grão (massa) — unidade de medida de massa , equivalente a 64,79891 miligramas
Grão métrico — unidade de medida de massa, equivalente a 50 miligramas
Grão (fotografia) — componente da resolução
Os Grãos — álbum do grupo brasileiro Paralamas do Sucesso

Ver também 
 Granulometria

Desambiguações de ciências